Comitatul Aiken, conform originalului din limba engleză, Aiken County, este numele unui actual comitat si al unui fost comitat din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Aiken, statul  (Formate SC -- Categorie și format)

 Comitatul Aiken, statul , fostul nume al
 actualului comitat Aitkin, statul Minnesota, (Formate MN -- Categorie și format)

Vezi și 

 Aiken
 Aitkin
 Aiken (nume), nume proprii, atât prenume cât și nume de familie
 Aitkin (nume), nume proprii, atât prenume cât și nume de familie

Dezambiguizare
Nume proprii